Ricardo Luiz Pozzi Rodrigues; Braziliaans voetballer, geboren 1976
Ricardo Alves Pereira; Braziliaans voetballer, geboren 1988
Ricardo Alves, Braziliaans paralympisch voetballer, geboren 1988
Ricardo Ferreira da Silva, Braziliaans voetballer, geboren 1984